Presidente Sarmiento steht für:

 Domingo Faustino Sarmiento (1811–1888), argentinischer Politiker, Militär und Pädagoge, Präsident 1868 bis 1874
 Presidente Sarmiento (Mendoza), Distrikt der Provinz Mendoza, Argentinien
 Presidente Sarmiento (Schiff), Schulschiff der Armada Argentina
 Parque Presidente Sarmiento, Parkanlage in Buenos Aires, Argentinien